Татуи:

 Татуи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Татуи — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.